Эдвард Берт (): Берт, Эдвард Энгус (1859—1939) — американский миколог.
  (род. 1979) — премьер-министр Бермудских Островов.